Gefell – città del circondario Saale-Orla-Kreis (Turingia)
 Gefell – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)